El término regidor puede referirse a:

Cargos municipales 
 Regidor (Corona de Castilla), oficial encargado del gobierno económico y político de las ciudades.
 Regidor como sinónimo de alcalde, máxima autoridad en la administración de una localidad o de un municipio.
 Regidor como sinónimo de concejal, encargado de la promoción del desarrollo de una localidad o de un municipio en un área concreta (obras públicas, educación, sanidad...).
 Denominación utilizada en Costa Rica, El Salvador, Perú, República Dominicana y México. En Chile, solo hasta el año 1973;
 Regidor, cargo colegiado de los cabildos coloniales españoles en América.

Oficios del espectáculo 
 Regidor de espectáculos en vivo, (término tomado del , al que en el teatro, antiguamente, se le llamaba traspunte o segundo apunte, es uno de los cargos técnicos de un teatro o compañía. El regidor es el encargado de montar las obras conforme a lo acordado por la dirección escénica y llevar el orden del espectáculo durante el transcurso del mismo, previniendo y avisando a los actores sus respectivas intervenciones escénicas conforme a los especificado en el correspondiente libreto, escaleta o partitura, dependiendo si trabajan en teatro de texto, en eventos, ópera, zarzuela, danza o circo. Es la máxima autoridad en el escenario y el responsable directo del espectáculo una vez comenzado.
 Regidor, en el cine, el responsable de buscar y adquirir al mejor precio posible todos los elementos de utilería, atrezo, decoración etc. Pertenece al departamento de producción aunque actúa bajo la supervisión del director artístico o del decorador.

Localidades   
 Regidor, municipio de Colombia, situado en el departamento de Bolívar, en el norte del país.